Угоди Русі з Візантією (907, 911, 944, 971) — перші міжнародні угоди Русі. Відомі тільки давньоруські, перекладені з грецької мови тексти угод, які дійшли до нашого часу в «Повісті врем'яних літ», куди вони були включені на початку 12 століття.

 Угода 907 року — Олег змусив імператорів відновити виплату данини Київській Русі; найвигідніша торговельна угода.
 Угода 2 вересня 911 — укладено після вдалого походу дружини князя Олега на Візантію близько 907. Вона поновлювала дружні стосунки держав, визначала порядок викупу полонених, покарання за кримінальні злочини, обвинувачені в яких були грецькі і руські купці в Візантії, правила ведення судових процесів та успадкування, створювала сприятливі умови торгівлі для русичів і греків, змінювала морське право (замість захоплення викинутого на берег судна і його майна власники берега зобов'язувалися надати потерпілим допомогу).
 Угода 944 року укладена після невдалого походу військ князя Ігоря на Візантію в 941 і походу 944. Підтверджуючи в зміненому вигляді норми угоди 911, угода 944 зобов'язувала руських послів і купців для користування певними пільгами мати княжі грамоти, вводила ряд обмежень для руських купців. Русь зобов'язувалася не претендувати на кримські володіння Візантії, не залишати застави в протоці Дніпра, допомагати один одному військовими силами.
 Угода липня 971 укладена князем Святославом Ігоревичем з імператором Іоанном Цимісхієм під час облоги руських військ в Доростолі. Укладена в несприятливих для Русі умовах, зобов'язувала утримуватися від нападів на Візантію.

Угоди Русі з Візантією є безцінним джерелом з історії Русі, давньоруського і міжнародного права і русько-візантійських відносин.

Див. також 
 Похід на Царгород (907)

Література 
 Повесть временных лет, ч. 1 — 2, М. — Л., 1950
 Памятники русского права, в. 1, сост. А. А. Зимин, М., 1952 (библ.).

Посилання 
 
 Договори князя Олега з Візантією з торговельних і митних питань // 

 
Договори за алфавітом